Аргостолион — греческий топоним. Может означать:

 Аргостолион — город.
 Аргостолион (дим) — община.